Bellvale ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bellvale (Kalifornien), im San Mateo County
 Bellvale (Maryland), im Harford County
 Bellvale (New York), im Orange County